Жермо́ль-сюр-Грон, Жермоль-сюр-Ґрон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 125 км на південь від Діжона, 19 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 46 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 117,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Жермоль-сюр-Грон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жермоль-сюр-Грон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара